Khorramabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khorramābād (ort i Zanjan), 
 Khorramābād (ort i Mazandaran), 
 Khorramabad, stad i Lorestan, 
 Khorramabad (shahrestan), delprovins i Lorestan
 Khorramabads flygplats, flygplats vid Khorramabad i Lorestan

Robotskapade Iranförgreningar